Carlo Recagno (1965) – fumettista italiano
 Enea Silvio Recagno (1900-1936) – aviatore italiano
 Giuseppe Recagno (1937-2019) – calciatore e allenatore di calcio italiano